Сахалинская область — название двух административных единиц России, существовавших в разное время.

Сахалинская область — область в составе Российской Федерации. Образована в 1932 году.
Сахалинская область — область в составе Российской империи, существовавшая в 1909—1920 годах.